Andrzej Młynarczyk (1973) – saltatore con gli sci polacco
 Henryk Młynarczyk (1955) – politico polacco
 Józef Młynarczyk (1953) – ex calciatore polacco
 Frédéric Mlynarczyk (1965) – pilota di rally e insegnante francese